Gershwin ist der Name eines berühmten Brüderpaars der US-amerikanischen Musik des 20. Jahrhunderts.

 George Gershwin (1898–1937), US-amerikanischer Komponist 
 Ira Gershwin (1896–1983), US-amerikanischer Liedtexter und Librettist
 Lisa-Ann Gershwin (2003 promoviert), US-amerikanisch-australische Meeresbiologin
 Michel Gershwin, belarusischer Violinist

Siehe auch:
 Gershwin-Preis
 Gershwin Theatre, Broadway-Theater